Trojden – imię
 Trojden (zm. 1282) – wielki książę litewski od ok. 1270 
 Trojden I (1284/86–1341) – książę czerski i warszawski
 Trojden II (zm. 1427) – książę rawski, płocki, sochaczewski, gostyniński, płoński, bełski i wiski od 1426, wspólnie z braćmi